Thamnea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Thamnea ingår i familjen Bruniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Thamnea